Mrkić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Mrkić (* 1953), serbischer Diplomat und Politiker
 Slavko Mrkić (* 1932), jugoslawischer Jurist und Offizier